Киселівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Киселівська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район
 Киселівська сільська рада — Харківська область, Первомайський район
 Киселівська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район
 Киселівська сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район
 Киселівська сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район
 Киселівська сільська рада — Чернігівська область, Менський район
 Киселівська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район